Hottah steht für:

 Hottah (Mars), ein Felsvorsprung auf Aeolis Palus im Gale-Krater auf dem Mars
 Hottah Lake, ein See in den Nordwest-Territorien, Kanada
 Hottah-Terran, ein paläoproterozoisches Terran am nordwestlichen Ende des Kanadischen Schildes